Памятник С. П. Королёву — киевский памятник советскому учёному, конструктору и организатору производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположнику практической космонавтики академику Сергею Павловичу Королёву.

История 
Памятник был торжественно открыт 18 января 2006 года в Киеве по случаю 100-летия со дня его рождения. В 1924—1926 гг. С. П. Королёв был студентом Киевского политехнического института.

Памятник сооружен по проекту заслуженного художника, скульптора Николая Олейника. Высота памятника с бронзовым бюстом — 2,5 метра. Установлен на Музейной площади Национального технического университета КПИ.

Бюст ракетостроителя установлен на двухметровом постаменте из коричневого мрамора в одном ряду с памятниками другим знаменитым ученым.
На каменном постаменте надпись: «Основоположнику практической космонавтики, конструктору первых искусственных спутников Земли и космических кораблей, студенту КПИ 1924—1926 гг. от киевских политехников. Сергей Павлович Королёв». И прямая речь учёного: «Космонавтика имеет бескрайнее будущее, и её перспективы непостижимы как сама Вселенная».

Ссылки 
 В Киеве открыли памятник Королеву 

Здания и сооружения, построенные в 2006 году на Украине
Королёву
Киев
Скульптуры 2006 года
Скульптуры по алфавиту
2006 год в Киеве